Qeqertannguaq bezeichnet:
 Qeqertannguaq (Insel, bei Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Saqqarliit), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Atanikerluk), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Eqi), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Kangerlu), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qeqertap Ilua), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Saqqaq, östlich), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Saqqaq, westlich), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Eqalussuit), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Kangerluarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Nassuttooq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Niaqornaarsuk), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Simiugaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Kangaamiut Kangerluarsuat), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qeqertasussuk), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Itilleq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Kapisillit Kangerluat), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qaquup Kuua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qarajat Iluat, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qarajat Iluat, westlich) (auch Toqqusap Qeqertanngua), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qoornup Qeqertarsua) (auch Qeqertannguit), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Ikertooq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Kangerluarsuk Ungalleq), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Sarfannguit), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Illulik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Nuussuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Tussaaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Anorituup Qinngua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Ikerasak), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Itilliarsuup Kangerlua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, bei Nuusaq) (auch Niaqornaarsuup Qeqertanngua), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Salliaruseq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qeqertannguaq (Insel, Qeqertarsuatsiaq) (auch Qeqertarsuatsiaap Qeqertakassaa), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland